12"/50 Mark 8 — американское 305-мм корабельное артиллерийское орудие, принятое на вооружение в 1944 году. Установками с орудиями этого типа были вооружены линейные крейсера типа «Аляска».

Разработка и производство 
Орудие было спроектировано в 1939 году, а первый образец был испытан в 1942 году. В отличие от предшественников, таких как орудия 16"/45 для линейных кораблей типа «Норт Кэролайн», которые полностью изготавливались на заводе корабельных орудий Naval Gun Factory в Вашингтоне, детали орудия 12"/50 Mark 8 выковывались компаниями Midvale Steel и Bethlehem Steel Corporation. Затем детали отправлялись в Naval Gun Factory для обработки, а потом отправлялись в Watervliet Arsenal для сборки (примерно до 65 % готовности), и только после этого они возвращались в Вашингтон для окончательной сборки и доводки.

Орудие было впервые установлено в 1944 году на USS Alaska (CB-1), головной крейсер типа «Аляска». Два построенных корабля этого типа имели по девять орудий 12"/50 Mark 8 каждый. Орудия были установлены в орудийные башни тройками. Две башни находились в передней части крейсера и одна на корме, по довольно распространённой схеме «2-A-1».

На корабли других проектов орудия 12"/50 Mark 8 не устанавливались.

Конструкция орудия 

Вместе с казённой частью орудие 12"/50 Mark 8 весило 55 273 кг. Оно было способно обеспечивать скорострельность от 2,4 до 3 выстрелов в минуту. Максимальная дальность стрельбы для снаряда Mark 18 весом 517,093 кг составляла 35 271 метр при выстреле под углом 45°. Американское 12" орудие Mark 7 предыдущего поколения, которое использовалось на линкорах типа «Вайоминг» во время Первой мировой войны, было способно забрасывать 390-килограммовые снаряды на 21 946 метров при выстреле под углом 15°. Значительное улучшение дальности стрельбы и массы снаряда, по сравнению с предшественником, позволило называть Mark 8 «самым мощным орудием этого калибра, стоявшим когда-либо на вооружении». Стрельба «супертяжёлыми» бронебойными снарядами позволила Mark 8 не сильно отстать от более крупных орудий 14"/50 предыдущего поколения по пробиваемости бортовой брони, и превзойти их по пробиваемости бронепалубы. Её очень тяжелый бронебойный снаряд, весивший 517 кг, имел относительно небольшую начальную скорость, что позволило получить лучшую эффективность по сравнению с любыми 305-мм орудиями построенными в период Первой мировой войны. По сравнению с 310-мм (12,2") японскими орудиями главного калибра, которые имели ещё более тяжёлый 561 кг снаряд, дальность стрельбы 32 920 м при максимальном угле возвышения 45° особых преимуществ не имела. Не имела американская пушка преимуществ и перед французской 330 mm/50 Model 1931 с 560 кг снарядом. Французская пушка тоже была «самым мощным орудием этого калибра, стоявшим когда-либо на вооружении» и тоже по причине того, что больше ни кто таких пушек после Первой мировой не принимал на вооружение.

Живучесть ствола 12"/50 Mark 8 равнялась 344 условным боевым выстрелам, что было на 54 выстрела больше, чем аналогичный показатель у известных орудий 16"/50 Mark 7, устанавливаемых на линкоры типа «Айова».

См. также 
 16″/50 Mark 7

Примечания

Ссылки 
 NavWeaps

Оружие по алфавиту
Корабельная артиллерия крупного калибра
Корабельная артиллерия США
Артиллерия калибра 305 мм
Артиллерия большой и особой мощности
Артиллерия США периода Второй мировой войны